Schornyschtsche (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schornyschtsche (Illinzi), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzi
 Schornyschtsche (Kiwerzi), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi